Sant'Alfio – Comune italiano in provincia di Catania, nel versante orientale dell'Etna.
Sant'Alfio – venerato come santo dalla chiesa cattolica